Eric Selleck (né le  à Spencerville, en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec le Rampage de San Antonio au poste de ailier gauche depuis le début de la saison 2011-2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Lumber Kings de Pembroke || LCCH ||53 ||23 ||24 ||47 ||137 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Lumber Kings de Pembroke || LCCH ||49 ||43 ||38 ||81 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || SUNY-Oswego || SUNYAC ||26 ||13 ||13 ||26 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || SUNY-Oswego || SUNYAC ||28 ||21 ||33 ||54 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH ||67 ||5 ||11 ||16 ||214 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH ||71 ||5 ||4 ||9 ||204 ||9 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH ||60 ||5 ||11 ||16 ||181 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH ||2 || 0||1 ||1 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Rampage de San Antonio ||LAH || 42|| 3|| 4|| 7|| 93|| - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 18 || 3 || 2 || 5 || 70 || 9 || 0 ||  1|| 1 || 17
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 74 || 8 || 15 || 23 || 185 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 60 || 10 || 12 || 22 || 137 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 46 || 5 || 4 || 9 || 103 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||32 ||3 ||0 ||3 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH ||18 ||2 ||2 ||4 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slovaque ||42 || 11 || 24 || 35 || 135 || 13 || 4 || 5 || 9  ||	2 	
|-
| 2019-2020 || HC Slovan Bratislava || 1.liga Slovaque ||41 ||17 ||29 ||46 ||145 ||- ||- ||- ||- ||-

| 3 || 0 || 1 || 1 || 22 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1987
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Wolf Pack de Hartford